Die Serie A 1938/39 war die zehnte Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hatte die Saison am 18. September 1938. Der letzte Spieltag war der 28. Mai 1939. Als Aufsteiger kamen die AC Novara und der FC Modena aus der Serie B dazu. Die AGC Bologna beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger von Ambrosiana-Inter. In die Serie B mussten der US Livorno und die US Lucchese Libertas absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft

Verweise

Siehe auch 
 Serie B 1938/39
 Coppa Italia 1938/39

Weblinks 
 rsssf.com Serie A 1938/39
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1938
Fußballsaison 1938/39